Lvice je samice lva. Označení může též znamenat:

 sport
 HC Berounské Lvice – ženský hokejový klub

 kultura
 V erbu lvice – český historický film o životě Zdislavy z Lemberka

 historie
 Lvice (odboj)  – protinacistická odbojová organizace působící na Přerovsku

Související články 
 Lev (rozcestník)
 Lvíče (rozcestník)

Externí odkazy